level of detail
 Diablo II: Lord of Destruction
 Prawo Demeter – ang. Law of Demeter (LoD)